Alphonse Hasselmans, un harpiste et compositeur français ;
 Louis Hasselmans, un violoncelliste et chef d'orchestre français ;
 Marguerite Hasselmans, une pianiste française.